CHC est un sigle composé des deux lettres C et H qui peut désigner :
 Catho-Homo-Courage, la branche française de l'association Courage international ;
 carcinome hépatocellulaire, un cancer qui se développe à partir des cellules du foie ;
 cylindrique hexagonale creuse, un type de vis (voir vis BTR) ;
 Chamonix Hockey Club ;
 Club de hockey Canadien, le nom officiel de l'équipe de la Ligue nationale de hockey située à Montréal ;
 Clisson Hardcore Crew, une association de Loire Atlantique qui organisent des concerts de style Hardcore ;
 Centre hospitalier chrétien, un réseau de soins en région Liégeoise en Belgique.

CHC est un code qui peut faire référence :
 Aéroport international de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports